Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres E et F.

Codes 
 EF, Finlande (code OACI)
 EF, Far Eastern Air Transport, (code AITA)
 0xEF, minuscule i tréma « ï » (norme ISO/CEI 8859-1)

Symboles 
 EF, exafarad, unité de capacité électrique

Sigles et abréviations 
 EF, explosion de fumées, ou en anglais backdraft
 EF, Entity Framework, outil de mapping objet-rRelationnel développé par Microsoft
 EF (Electro-Focus) est un type de monture d'objectif d'appareils photos, voir aussi EF-S
 EF, Enigme-Facile.fr, site Internet consacré aux énigmes

Autres sens 
 EF, en hexadécimal, représente le nombre 239 en décimal
 Ef est une lettre de l'alphabet cyrillique : Ф
 EF signifie aussi « énergie de fixation » en chimie quantique, définie par EF=-AF (AF : Affinité électronique, soit l'énergie nécessaire pour apporter un électron à un atome) 
 Ef, un groupe de post-rock suédois.
 Ef peut également désigner un jeu vidéo de type livre multimédia japonais ;, voir aussi : Ef: A Fairy Tale of Two ou les adaptations dérivées du concept
EF, Enhance Fujita, une échelle de classement de la force des tornades selon les dommages causés
EF, en analyse numérique, est l'abréviation de la méthode des éléments finis et est utilisée pour résoudre numériquement des équations aux dérivées partielles 
EF, Education First, société d'éducation internationale spécialisée dans la formation linguistique
Agence Expertise France
 EF, abréviation utilisée pour désigner une entreprise ferroviaire

Code